Légami! (¡Átame!) – film del 1990 diretto da Pedro Almodóvar
 Legàmi – romanzo di Henry Roth
 Legàmi (Laços de Sangue) – telenovela
 Legami – singolo dei Prozac+ del 1996

Pagine correlate
Legame